Polycitor är ett släkte av sjöpungar som beskrevs av Armand-Marie-Vincent-Joseph Renier 1804. Polycitor ingår i familjen Polycitoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sjöpungar
Polycitor